Chilapa de Alvarez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chilapa de Álvarez (ort), Guerrero, Chilapa de Álvarez, 
 Chilapa de Álvarez, kommun, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar